Mégane peut être :
 Mégane, prénom féminin d’origine celte, issu du gallois Megan, diminutif de Margaret (Marguerite), lui-même adapté du diminutif anglais Maggy, Meggy et Meg. Ce prénom est fête le 16 novembre ;
 Renault Mégane, automobile du constructeur français Renault ;

Notes et références

Voir aussi